

Izomorfizm w matematyce 
 izomorfizm (w matematyce)
 izomorfizm muzyczny
 izomorfizm porządków
 izomorfizm Curry’ego-Howarda
 izomorfizm grup
 izomorfizm grafów

Inne dziedziny 
 izomorfizm (metodologia) – w metodologii nauki stosowalność formalizmu matematycznego do opisu świata.
 izomorfizm kryształów
 izomorfizm w biologii – podobieństwo cech w grupach organizmów odlegle spokrewnionych (→ konwergencja)